Cette page contient les pages d'homonymie de Capricorne et Capricorn.

Forme Capricorne 

Capricorne peut désigner :
 capricorne, une famille d'insectes de l'ordre des coléoptères ;
 capricorne des maisons, une espèce d'insectes de l'ordre des coléoptères ;
 Capricorne, une constellation du Zodiaque ;
 Capricorne, un des douze signes astrologiques ;
 Capricorne, une série de bande dessinée d'Andreas ;
 Capricorne, un chasseur de mines de la Marine nationale ;
 Capricorne, le surnom de trois méchants  Marvel Comics ;
 Capricorne, un album de la série de bande dessinée Rork, écrite et dessinée par Andreas (1990).
 Capricorne, une marque agroalimentaire de l'entreprise réunionnaise Soboriz.

Voir aussi 
 Astrophytum capricorne, une variété de cactus du genre Astrophytum
 Les Amants du Capricorne, un film britannique réalisé par Alfred Hitchcock, sorti en 1949
 District de Capricorn, une subdivision de la province de Limpopo, en Afrique du Sud
 Expédition Capricorne, une expédition nord-américaine affrétée pour explorer le pacifique sud et est, et qui a notamment étudié le secteur des îles Marshall juste après l'explosion des premières bombes nucléaires américaines dans cette zone. (source  : Gustaf Olof Svante Arrhenius)
 Tropique du Capricorne, une ligne parallèle à l'équateur

Forme Capricorn 

Capricorne peut désigner :
 Capricorn, un single de Thirty Seconds to Mars ;
 Capricorn, un album de Jay Chou.

Voir aussi 
 Capricorn One, un film américain réalisé par Peter Hyams, sorti en 1978
 I Capricorn, le seizième album studio de Shirley Bassey, sorti en 1972
 Ferme éolienne de Capricorn Ridge 
 Capricorn Records, un label américain

it:Capricorno